Rüegger steht für:

 Verlag Rüegger, Schweizer Buchverlag

Personen:
 Hedy Hug-Rüegger (1901–1995), Schweizer Zahnärztin und Aktivistin für Frauenrechte
 Heinz Rüegger (* 1953), Schweizer baptistischer Theologe
 Joël Rüegger (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Monika Rüegger (* 1968), Schweizer Politikerin (SVP)
 Sindy Rüegger (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin
 Susanne Rüegger (* 1984), Schweizer Sportlerin

Siehe auch:
 Rüeger
 Rüegg
 Ruegger